Leninski rajon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Leninski rajon, Minsks voblast, distrikt i Minsks voblast, 
 Leninski rajon (Hrodnas voblast, Belarus), 
 Leninski rajon (Mahiljouskaja voblast, Belarus), 
 Leninski rajon (Brests voblast, Belarus), 
 Leninski rajon (Hrodnas voblast, Belarus), 
 Leninskiy Rayon (kommun i Belarus), Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar